ЦСКА „Червено знаме“ е името, под което ОСК ЦСКА (София) се състезава през периода от 1963 до 1968 г., след обединението на „ЦДНА“ с ДСО „Червено знаме“ през 1962 г. Треньори на отбора са били Крум Милев, Григорий Пинайчев, Стоян Орманджиев.

История 
Следствие на реформите подети в българския футбол на 9 октомври 1963 г. ЦДНА е обединен с ДСО „Червено знаме“ под името ЦСКА „Червено знаме“. Централният дом на народната армия вече не е свързан с отбора, който бива поет от Министерство на народната отбрана.

През сезона 1966-67 г. футболният ЦСКА достига до полуфинал на КЕШ, където след две равенства с „Интер“ по 1:1 се играе трета среща (по тогавашния регламент), в която ЦСКА отстъпва с 1:0.

Успехи

Футбол 
Най-големият успех на ЦСКА „Червено знаме“ е класиране за полуфинал за КЕШ през 1967

 За периода ЦСКА става шампион на България 1 път през 1968.
 1 път носител на Купата на Съветската армия през 1965.

Символика

Източници 

6